Design of a Decade: 1986—1996 — сборник хитов американской певицы и музыканта Джанет Джексон, вышедший в 1995 году на лейбле A&M. Продюсировали альбом Джимми Джем и Терри Льюис, Джанет Джексон, Jellybean Johnson. Он включает 14 хитов Джанет Джексон, вошедших в top-40 в США из её трёх предыдущих альбомов; Control (1986), Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 (1989), janet. (1993), и два новых трека; «Runaway» (достиг № 3 в Billboard Hot 100) и «Twenty Foreplay».
Международное издание также включало несколько новых ремиксов сингловых версий.
Альбом был сертифицирован в 2-кратном платиновом статусе RIAA в США с тиражом более 4,3 млн копий за 4 месяца релиза и более 10 млн копий во всём мире.

Об альбоме 
Design of a Decade: 1986—1996 дебютировал на позиции № 4 в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 129,000 копий в первую неделю релиза и достиг третьего места в чарте.

В Великобритании альбом достиг позиции № 2 и был сертифицирован в 2-кратном платиновом статусе British Phonographic Industry. В Европе альбом достиг № 5 и получил платиновую сертификацию International Federation of the Phonographic Industry.

В Австралии альбом достиг позиции № 2 и был сертифицирован в 4-кратном платиновом статусе Australian Recording Industry Association, став лучшим в карьере по тиражу диском певицы в этой стране. Альбом был также назван Австралийской ассоциацией ARIA одним из лучших дисков года и вошёл в итоговый годовой хит-парад (под № 6). Суммарный тираж в мире составил более 10 млн копий.

Список композиций 

Примечание: (*) сопродюсер.

Чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  Number Ones на discogs.com

Альбомы Джанет Джексон
Сборники на английском языке
Альбомы A&M Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний